Die Liste griechischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den griechischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft.

Allgemeines 

Im Nahschach sind 14 Großmeister, 30 Internationale Meister (darunter als einzige Frau Jelena Dembo), fünf Großmeisterinnen der Frauen und sieben Internationale Meisterinnen der Frauen für den griechischen Schachverband spielberechtigt. Ein Großmeister und ein Internationaler Meister sind nicht mehr für den griechischen Schachverband spielberechtigt, zwei Internationale Meister sind bereits verstorben. 

Im Fernschach haben ein griechischer Spieler den Titel eines Großmeisters, drei den eines Verdienten Internationalen Meisters und drei den eines Internationalen Meisters erworben.  

Die griechische Einzelmeisterschaften wurde 65 mal, die griechische Meisterschaft der Frauen 38 mal ausgespielt. Rekordmeister ist Vasilios Kotronias mit zehn Titeln, den Wettbewerb der Frauen entschieden Anna-Maria Botsari und Marina Makropoulou mit je acht Titeln am häufigsten für sich.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen)
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen griechischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen griechischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an. 

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 6. März 2020.

Siehe auch 
 Liste der griechischen Meister im Schach

Weblinks 

 Griechische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv) 
 Griechische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Griechenland
Griechenland